De 30e regering (ook bekend als het kabinet–Sharon II) was de uitvoerende macht van de Staat Israël van 28 februari 2003 tot 4 mei 2006. Premier Ariel Sharon (Likoed) stond van 28 februari 2003 tot 10 januari 2005 aan het hoofd van een coalitie van Likoed, Shinui, Yisrael Beiteinu, Moledet en de Nationaal-Religieuze Partij en van 10 januari 2005 tot 23 november 2005 van een coalitie van Likoed, de Arbeidspartij, Meemad en het Verenigd Thora-Jodendom. Op 23 november 2005 richtte premier Sharon samen met enkele leden van Likoed en de Arbeidspartij een nieuwe partij op Kadima. Op 4 januari 2006 kreeg premier Sharon een zware beroerte en belandde hij in een coma, vicepremier Ehud Olmert werd op 14 april 2006 benoemd tot waarnemend premier.

Ambtsbekleders

Zie ook 
 Regering van Israël

30
Politiek in 2003
Politiek in 2004
Politiek in 2005
Politiek in 2006